Die DDR-Rundfahrt (auch: Internationale DDR-Rundfahrt im Radsport) war ein Etappenrennen im Straßenradsport der Amateure, das in der DDR ausgetragen und bis 1957 vom Deutschen Sportausschuss bzw. ab 1958 vom Deutschen Radsport-Verband der DDR durchgeführt wurde. Als Vorläufer fand 1949 eine „Ostzonen-Rundfahrt“ (auch: Ostzonenrundfahrt bzw. Quer durch die Ostzone) kurz vor der Gründung der DDR statt. Die erste DDR-Rundfahrt wurde 1950 gefahren.

1972 fand die 6. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um Langenau statt. Im Zeitraum von 1974 bis 1987 wurden sieben Etappen der DDR-Rundfahrt als Harzrundfahrt deklariert, teils auch unter abweichenden Namen wie „Rund im Harz“, „Rund um den Harz“, „Quer durch …“, „Dessau – Nordhausen“ u. a. Das 70. Straßenrennen Rund um Berlin um den Großen Preis der Berliner Zeitung war gleichzeitig die 1. Etappe der 24. DDR-Rundfahrt. 1981 wurde die 1. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um den Scharmützelsee, 1982 die 1. und 1986 die 3. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um die Hainleite ausgefahren. Die letzte Rundfahrt fand 1989 statt. Gustav-Adolf Schur und Bernd Drogan gewannen die Tour jeweils viermal. Es gab insgesamt lediglich drei Gesamtsiege ausländischer Fahrer (1956, 1957 und 1972).

Wertungen 
Bei der DDR-Rundfahrt wurden in verschiedenen Jahren sieben Einzelwertungen vergeben.

 Das gelbe Trikot erhielt der Führende des Gesamtklassements.
 Das violette Trikot trug der aktivste Fahrer. Hierbei wurden Prämienspurts und Vorstöße während des Rennens gewertet. Dieses Trikot wurde erst ab 1966 vergeben.
 Das grüne Trikot erhielt der beste Bergfahrer. Dieses Trikot wurde erst ab 1976 vergeben, außer 1977 und 1988.
 Das weiße Trikot ging an den im Gesamtklassement bestplatzierten DDR-Nachwuchsfahrer. Dieses Trikot wurde erst ab 1962 vergeben.
 Das blaue Trikot erhielt die beste Mannschaft. Dieses Trikot wurde 1962 nicht vergeben.
 Das rosa Trikot bekam der vielseitigste Fahrer. Dieses Trikot wurde erst ab 1982 vergeben.
 Das weiß-rote Trikot erhielt der punktbeste Fahrer. Dieses Trikot wurde nur 1988 vergeben.

Statistik

Rekorde 
 Am häufigsten fuhren Bernd Drogan und Olaf Jentzsch die DDR-Rundfahrt. Beide verzeichneten 11 Starts.
 Die meisten (Etappen-)Siege pro Radfahrer trug Olaf Ludwig davon. Er machte 22-mal das Rennen.
 Den geringsten Vorsprung als Gesamtsieger hatte Dieter Lüder mit 23 Sekunden auf Erich Schulz in der DDR-Rundfahrt 1955.

DDR Rundfahrt nach Jahren 
DDR-Rundfahrt 1961

Siehe auch 
 Sport aktuell (DDR)#Konzept

Literatur 
 Der Radsportler, 2. Juni-Ausgabe 1980, Seite 1, Herausgeber: Deutscher Radsport-Verband der DDR

Weblinks 

 
 
 
 www.wielerarchieven.be, DDR-Rundfahrt 1949–1989, aufgerufen am 1. Mai 2011

Einzelnachweise 

Etappenrennen
 
Ehemaliger Straßenradsport-Wettbewerb
Erstveranstaltung 1949
Letzte Veranstaltung 1989